Petersweiler steht für:
 den Namen der französischen Gemeinde Pierrevillers im Département Moselle 1915–1918 und 1940–1944
 den Namen von Pietrzykowice, einer Ortschaft in der polnischen Gemeinde Kąty Wrocławskie in der Woiwodschaft Niederschlesien 1939–1945